

Patronyme 
 Nicolas Defrêcheux est un écrivain belge.

Toponyme 
 Rue Nicolas Defrêcheux à Bruxelles
 Rue Defrêcheux à Liège
 Rue Nicolas Defrêcheux à Grâce-Hollogne
 Rue Nicolas Defrêcheux à Herstal

Notes et références